Липинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Липинская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.
 Липинская волость — в составе Муромского уезда Владимирской губернии.